Il grande Guy o Guy il grande (The Magic Christian) – romanzo del 1959 di Terry Southern
The Magic Christian – film britannico del 1969 di Joseph McGrath